Vigilius (lateinisch „der Wachsame“) steht für folgende Personen:

 Vigilius von Trient († 405), Bischof und Märtyrer 
 Vigilius von Thapsus († 480), Bischof 
 Vigilius († 555), Bischof von Rom

Siehe auch:
 St. Vigilius
 Virgilius
 Vigil
 Vigilijus, männlicher Vorname